Als kleine RNA, auch small RNA (sRNA), werden folgende kurze Moleküle der Ribonukleinsäure (RNA) bezeichnet: 
 miRNA (),
 piRNA ()
 siRNA ()
 snRNA ()
 snoRNA ()
 tnRNA ()

Siehe auch:
 Kleine bakterielle RNA

en:Small RNA
ar:حمض نووي ريبوزي صغير